Arattana kan syfta på:

Geografi

Sri Lanka 

 Arattana (administrativ by, lat 7,38, long 80,74), Centralprovinsen, 
 Arattana (administrativ by, lat 7,23, long 80,57), Centralprovinsen, 

Robotskapade Sri Lankaförgreningar